Uriarte ist der Familienname folgender Personen:

 Fermín Uriarte (1902 – nach 1925), uruguayischer Fußballspieler
 Fidel Uriarte (1945–2016), spanischer Fußballspieler
 Higinio Uriarte (1843–1909), paraguayischer Politiker
 Ignacio Uriarte (* 1972), spanischer Künstler
 Ignacio Uriarte, Sänger und Gitarrist von Lions Head
 José de Jesús María Uriarte y Pérez (1824–1887), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Sinaloa
 Juan María Uriarte Goiricelaya (* 1933), spanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von San Sebastián
 Nicolás Uriarte (* 1990), argentinischer Volleyballspieler
 Sugoi Uriarte (* 1984), spanischer Judoka